Halimococcus är ett släkte av insekter. Halimococcus ingår i familjen Halimococcidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sköldlöss
Halimococcus